Чемпіонат Косова з футболу 2018—2019 — 20-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Косова. Титул чемпіона здобув Феронікелі.

Клуби

Турнірна таблиця

Результати 
1-22 тури

23-33 тури

Лідери чемпіонату

Плей-оф 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|30 травня 2019

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|1 червня 2019

|}

Посилання 
 Офіційний сайт Федерації футболу Косова 
 Суперліга Косова на soccerway 
 Чемпіонат Косова на borozani

2019
Косово
Косово